Бескрылые насекомые — насекомые и шестиногие не имеющие крыльев, может означать:

 Первичнобескрылые насекомые или Аптериготы — группа таксонов, никогда не имевшая крыльев.
 Пухоеды и вши, блохи и другие насекомые — утратившие крылья в процессе эволюции.
 Муравьи, термиты и другие насекомые — утратившие крылья в процессе метаморфоза или специализации.

См. также 
 Крылатые насекомые